Rudolf Geiger kan syfta på följande personer:

*Rudolf Geiger (1894–1981), tysk klimatolog
Rudolf Geiger (född 1937), tysk jurist